Емец:

Должность 
 Емец — древнерусский чиновник по сбору даней, вир.

Персоналии 
 
 Емец, Виктор Валентинович (род. 1976) — глава Администрации города Костромы с 2012 года.
 Емец, Владимир Александрович (1937—1987) — советский футболист и футбольный тренер.
 Емец, Владимир Владимирович (1938—2019) — советский и украинский живописец, народный художник Украины.
 Емец, Дмитрий Александрович (род. 1974) — детско-подростковый писатель-фантаст.
 
 Емец, Игорь Анатольевич — российский писатель, автор популярных книг по истории.
 Емец, Илья Николаевич (род. 1956) — украинский врач, детский кардиохирург, министр здравоохранения Украины (2010—2011).
 Емец, Леонид Александрович (род. 1979) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Емец, Николай Васильевич (1898—1939) — деятель советских спецслужб, старший майор.
 Емец, Пётр Павлович (1910—1982) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).

Топоним 
 Емец — река в России, протекает в Тюменской области.
 Малый Емец — река в России, протекает в Тюменской области.

Примечания